Reekers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), joueur de cricket néerlandais
 (né en 1957), chanteur et acteur néerlandais
 (1815-1854), peintre des Provinces-Unies
 (né en 1957), sportif paralympien néerlandais
 (né en 1981), joueur de football néerlandais
 (né en 1966), joueur de football néerlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais